Sant Antoni de Pàdua
 Sant Antoni de Pàdua d'Istanbul, catedral més gran de l'Església Catòlica Romana a Istanbul, Turquia.
 Basílica de Sant Antoni de Pàdua, temple de la ciutat italiana de Pàdua.
 Sant Antoni de Pàdua de les Torres, capella del mas de les Torres (Sant Quirze Safaja, Moianès).
 Sant Antoni de Pàdua dels Escolapis
 Sant Antoni de Pàdua de Santa Maria dels Turers talla barroca de fusta.
 Sant Antoni de Pàdua d'Alberola, església parroquial d'Alberola (Os de Balaguer - Noguera)
 Sant Antoni de Pàdua (Altafulla), església d'Altafulla
 Santuari de Sant Antoni de Pàdua, diversos santuaris amb aquest nom.